

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 25, w tym 19 podstawowych
 Adamowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Jabłonowo Pomorskie
 Adamowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo
 Adamowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Adamowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka
 Adamowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Adamowo – część wsi Chrcynno w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Adamowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Joniec
 Adamowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto
 Adamowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo
 Adamowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Adamowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Adamowo – część wsi Guty w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn
 Adamowo – osada w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Mielnik
 Adamowo – część wsi Litwinki w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica
 Adamowo – część wsi Kozarze w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec
 Adamowo – część wsi Jeńki w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły 
 Adamowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
 Adamowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark
 Adamowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg
 Adamowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz
 Adamowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Adamowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew
 Adamowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Adamowo – część wsi Krzycko Wielkie w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice
 Adamowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn

Miejscowości na Białorusi 
 Adamowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim, w sielsowiecie osowieckim
 Adamowo – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie iwiejskim, w juratyszkowskim sowiecie osiedlowym
 Adamowo – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie woronowskim, w sielsowiecie woronowskim
 Adamowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie słuckim, w sielsowiecie pokraszewskim
 Adamowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie sakowszczyńskim
 Adamowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka
 Adamowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie połockim, w sielsowiecie adamowickim
 Adamowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo
 Adamowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie sienneńskim, w sielsowiecie studzienkowskim
 Adamowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie radziukowskim
 Adamowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie wierchniedźwińskim, w sielsowiecie borkowickim
 Adamowo - dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa
Adamowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajów.

Inne 
 Adamowo – potoczna nazwa jeziora Dubie na Równinie Drawskiej

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy

Linki zewnętrzne